Knie steht für:

 Knie (Anatomie), Teil des Beines, beinhaltet das Kniegelenk
 Circus Knie, ein Schweizer Zirkus
 Zirkus Charles Knie, ein deutscher Zirkus
 Circus Louis Knie, ein ehemaliger österreichischer Zirkus
 Circus Louis Knie junior, ein österreichischer Zirkus
 Knie, Bezeichnung für den Ernst-Reuter-Platz bis 1953, Berliner Verkehrsfläche
 Knie (München), Straße Am Knie in München-Pasing, siehe Liste Münchner Straßennamen/A
 Knies Kinderzoo, ein zoologischer Garten in Rapperswil-Jona
 Winkel, Abwinkelung
 abgewinkeltes Stück bei Rohrleitungen 
 Flussknie, markante Biegung eines Flusses

Knie ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Knie (* 1947), deutscher Zirkusdirektor
 Christoph Knie (* 1984), deutscher Biathlet
 Franco Knie (* 1954), Schweizer Zirkusdirektor

 Friedrich Knie (1783–1850), Begründer der Zirkus Dynastie Knie und Zirkusdirektor
 Gregory Knie (* 1977), Schweizer Zirkusproduzent und Unternehmer
 Johann Georg Knie (1794–1859), deutscher Blindeninstituts-Leiter in Breslau und topographischer Schriftsteller
 Johannes Knie (1857–1905), deutscher Amtsgerichtsrat und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Louis Knie (* 1951), österreichischer Zirkusdirektor
 Louis Knie junior (* 1974), österreichischer Zirkusdirektor
 Pierrette Knie-Dubois (1921–2013), Schweizer Sportlerin und Zirkusfrau
 Roberta Knie (1938–2017), deutschamerikanische Sopranistin
 Rolf Knie senior (1921–1997), Schweizer Elefantendompteur und Zirkusdirektor
 Rolf Knie (* 1949), Schweizer Artist, Maler und Unternehmer
 Ute Knie (* 1950), evangelische Theologin und Pädagogin

Siehe auch:

 Rheinknie 
 Rhoneknie
 Katharina Knie, ein Stück von Carl Zuckmayer 
 Katharina Knie (Musical), ein auf diesem Stück basierendes Musical
 Kny